Goubau (familie), adellijke en notabele familie.
 Alexander Goubau (1598-1668), burgemeester van Antwerpen
 Anton Goubau (1616-1698), een Zuid-Nederlands kunstschilder
 Melchior Goubau d'Hovorst (1757-1836), minister van Staat uit het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden